Patrick Wiggins, astronomo statunitense (1949 – )
 Patrick Wiggins, giocatore di football australiano (1981 – )